Viga steht für:

 Viga (Catanduanes), Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes, Philippinen
 Diego Viga (1907–1997), ecuadorianischer Mediziner und Schriftsteller

Siehe auch:
 Viega